Гусе́йнова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гусейнова, Азада Джабраил кызы (1937—2016) — азербайджанский нефтехимик.
 Гусейнова, Вафа Феяз кызы (род. 1988) — азербаджайнская гимнастка, тренер и спортивная судья.
 Гусейнова, Гумай Мешади Мехти Гули кызы (род. 1924) — советский азербайджанский кондитер, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнова, Зулейха Исмаил кызы (1924—1996) — депутат Верховного Совета СССР; профессор.
 Гусейнова, Зульфия Юсиф кызы (род. 1970) — азербайджанская дзюдоистка и самбистка.
 Гусейнова, Ирада Мамед кызы (род. 1965) — азербайджанский учёный.
 Гусейнова, Кимия Гасан кызы (род. 1929) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнова, Марьям Рамазановна (род. 2003) — российская борец вольного стиля.
 Гусейнова, Семра Тахир кызы — азербайджанская модель.
 Гусейнова, София Гасановна (1926—2015) — советская актриса.
 Гусейнова, Фатьма Рза кызы (род. 1939) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гусейнова, Ханым Акиф кызы (род. 1993) — азербайджанская дзюдоистка.
 Гусейнова, Хиджран Кямран кызы (род. 1955) — азербаджайнский политик и государственный деятел.
 Гусейнова, Хураман Каландар кызы (более известна как Хураман Шушалы; род. 1983) — азербайджанская певица.
 Гусейнова, Эльмира Мехралы кызы (1933—1995) — азербайджанский скульптор. См. также